Audi Q3 — кроссовер от немецкого автопроизводителя премиум-класса из Ингольштадта. Технически, агрегатная база Audi Q3 представляет собой объединение «Golf»-платформы PQ35 и более растянутой платформы PQ46, на которой построен, к примеру, Volkswagen Passat или Skoda Superb. Благодаря такой комбинации удалось достичь практически идеальной развесовки по осям — 58:42.

Силовые 2,0-литровые бензиновые агрегаты (EA888 gen 2 — 170 и 211-сильные) и дизельные двигатели (140- и 177-сильные) оснащаются полноприводной трансмиссией Quattro на базе муфты  4-го поколения (с осени 2014 года 5-го поколения). Распределение крутящего момента соответствует 95:5 с возможностью перераспределения до 50:50. С 2013 года базовая версия Q3 с 1,4-литровым 150-сильным бензиновым двигателем имеет передний привод. Дизельные 2,0-литровые двигатели устанавливались и на переднеприводную версию кроссовера до 2013 года.

Помимо механической коробки, автомобиль комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач s-tronic (DQ500, способной выдержать момент до 600 Н·м).

В 2014 году был проведен рестайлинг модели. В результате которого автомобиль получил обновлённый дизайн переднего бампера с решёткой радиатора, а также новый задний бампер. В новую головную оптику теперь интегрированы противотуманные фары. Задние диодные фонари также получили новый дизайн (на RS-версии указатели поворота стали динамичными). Сменилось и поколение бензиновых 1,4- и 2,0-литровых агрегатов. Новый 1,4-литровый двигатель мощностью  может отключать два цилиндра для экономии топлива. Новый 2,0-литровый двигатель (EA888 gen 3) имеет две модификации —  и  Изменены и настройки роботизированной коробки, появились новые опции, выполнены ряд других настроек и изменений. Курсовую устойчивость теперь можно отключить полностью.

Audi RS Q3 

В апреле 2012 года компания показала первые фотографии заряженной версии кроссовера, названной Audi RS Q3. Чуть позже, на автосалоне в Пекине, модель была представлена общественности. По данным Audi, кроссовер имеет 2,5-литровый мотор с турбонаддувом, выдающий , достигает максимальной скорости в 265 км/ч и за 5,2 секунды разгоняется до 100 км/ч.

Компания запустила модель в производство в 2013 г. На российском рынке Audi RS Q3 доступна для заказа с сентября 2013 года. Мощность серийной модели была снижена до 310 л. с., максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает, по данным производителя, 5,5 секунды (по независимым измерениям — около 5,0—5,2 секунды).

В 2015 году был произведен рестайлинг и RS Q3. Теперь двигатель выдает 340 лошадиных сил и момент в 450 Н·м и способен разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Безопасность 
Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2011 году:

Технические данные 

1 для Канады и США

Второе поколение 
Audi Q3 второго поколения построенный на платформе MQB был официально представлен 25 июля 2018 года. На гоночной трассе Нюрбургринг проходит испытания спортивная версия которая получит название SQ3, позже появится еще более мощная версия RS Q3. Кроссовер Audi Q3 снабдили массивной радиаторной решёткой с вертикальными элементами, а в версии S-line — ещё и внушительными воздухозаборниками в бампере.

Audi Q3 в России

Безопасность 
Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2018 году:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Q3
Компактные кроссоверы